Jean Colin peut désigner :
 Jean Colin (?-1801), un mécanicien français ;
 Jean Colin (1864-1917), un général français, biographe de Napoléon Ier ;
 Jean Colin (1881-1961), un peintre et graveur belge ;
 Jean Colin (1909-1971), un spéléologue français ;
 Jean Colin (1923-2000), un homme politique français ;
 Jean Colin-Maillard (), un guerrier du pays de Liège ;
 Jean John Colin (1990-), boxeur mauricien.